El término ojo de buey puede hacer referencia a:
 Ojo de buey, orificio que sirve como ventana de los navíos.
 Ojo de buey, pequeña ventana o claraboya de forma circular.
 El Ojo de Buey, habitación de Versalles en la que los nobles esperaban a ser llamados para poder entrar en la Corte del Rey o de la Reina, llamada así por el pequeño ojo de buey que había en una puerta, y a través del cual el chambelán de la corte miraba para ver quienes eran los que esperaban, y elaborar, según algún criterio, la lista de los admitidos en la Corte.
 El nombre común de la planta Anacyclus radiatus.
 El nombre común de la planta Chrysanthemum coronarium.
 El nombre común de la planta Mucuna pruriens.
 El nombre común de la planta Mucuna urens.
 El nombre común de la planta Pallenis spinosa.
 El nombre anterior de la fruta Prunus domestica
Se llama Ojo de Buey al mineral Ojo de Tigre sometido a calor.

Referencias